Sporus (geliefde van Nero)
 Sporus van Nicaea, een Grieks wiskundige